Newpower Soul bezeichnet:

 New Power Soul (Lied), ein Lied von The New Power Generation aus dem Jahr 1995
 Newpower Soul (Album), ein Musikalbum von The New Power Generation aus dem Jahr 1998
 Newpower Soul (Lied), ein Lied von The New Power Generation aus dem Jahr 1998